The Untouchables steht für:

Bands:
 The Untouchables (Ska-Band), Ska- und Soul-Band aus Silver Lake, Los Angeles, Kalifornien (Free Yourself, 1985)
 The Untouchables (Doo-Wop-Gruppe), eine Doo-Wop-Gruppe aus Los Angeles, Kalifornien

Filme und Fernsehserien über Eliot Ness:
 Die Unbestechlichen (Fernsehserie) (The Untouchables), US-amerikanische Fernsehserie (1959–1963)
 Die Unbestechlichen (Fernsehserie, 1993) (The Untouchables), US-amerikanischen Fernsehserie (1993–1994)
 The Untouchables – Die Unbestechlichen (The Untouchables), US-amerikanischer Spielfilm von Brian De Palma (1987)

Siehe auch:
 Die Unbestechlichen, Begriffsklärung